Hadrianopolis ókori település Thrákiában (ma Edirne, Törökország)
Hadrianopolis ókori település Kilikiában (ma Mersin, Törökország)
Hadrianopolis ókori település Epirusban (ma Sofratika, Albánia)